

Crixás est une municipalité de l'État de Goiás
 Crixás do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins
 Nova Crixás est une municipalité de l'État de Goiás

Homonymie de toponyme